Ryo Tateishi est un nageur japonais, spécialiste des épreuves de brasse, né le  à Yokohama.

Palmarès

Jeux olympiques 
 Jeux olympiques d'été de 2012 à Londres (Royaume-Uni) :
  Médaille de bronze du 200 m brasse.

Nageur japonais
Nageur de brasse
Nageur aux Jeux olympiques d'été de 2012
Naissance à Yokohama
Naissance en juin 1989
Médaillé de bronze olympique japonais